Nové Město (Tsjechisch voor Nieuwe Stad) kan verwijzen naar:
 Nieuwe Stad (Praag), wijk in de Tsjechische hoofdstad Praag
 Nové Město (okres Hradec Králové), gemeente in okres Hradec Králové
 Nové Město na Moravě, stad in de regio Vysočina